Li Shanshan (basketbalster) (1987), Chinees basketbalster
 Li Shanshan (gymnast) (1992), Chinees turnster